Tarântula — aranha da família Theraphosidae
Nebulosa da Tarântula
Tarantula (filme) — de 1955 , dirigido por Jack Arnold

Música
Tarantula — grupo português de heavy metal
Tarantula (álbum) — álbum do grupo português homónimo
Tarantula III — álbum do grupo português homónimo

Personagens fictícios
Tarântula Negra — codinome de Carlos LaMuerto, um vilão das histórias da Marvel Comics
Tarântula (DC Comics) — super-herói fictício de histórias em quadrinhos da DC Comics
Anexo:Lista de monstros de X.A.N.A de Code Lyoko — na série animada francesa Code Lyoko há monstros chamados tarantulas

Desambiguação
Desambiguações de artes
Desambiguações de música